Les Îles Sélénaées sont un archipel fictif dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons dépeint dans deux séries de romans écrites par Douglas Niles : La trilogie des Sélénae et La trilogie de la Terre des Druides.

Région des Royaumes oubliés